Eustazio - variante del nome proprio di persona Eustasio
Eustazio di Antiochia, vescovo del III-IV secolo
Eustazio di Sebaste, vescovo ariano del IV secolo
Eustazio (console 421), console romano
Macrobio Plotino Eustazio, politico romano del V secolo
Eustazio (prefetto del pretorio), prefetto del pretorio 505/506
Eustazio di Epifania, cronachista del VI secolo
Eustazio Romano (975 circa – 1034), giurista bizantino
Eustazio di Costantinopoli, patriarca dell'XI secolo
Eustazio Palatinos, catapano dell'XI secolo
Eustazio di Tessalonica, vescovo del XII secolo
Eustazio o Eustasio, abate di Ognissanti e rettore di San Nicola di Bari  (morto tra giugno e settembre 1123)

Pagine correlate
Eustasio